В парному розряді жіночого тенісного турніру Nichirei International Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Мері Джо Фернандес і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Яюк Басукі і Міягі Нана 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

 Мері Джо Фернандес /  Робін Вайт (чемпіонки)
 Сенді Коллінз /  Кіміко Дате (1-ше коло)

 Яюк Басукі /  Міягі Нана (фінал)
 Емі Фрейзер /  Хіракі Ріка (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Nichirei International Championships